Glider è una parola in lingua inglese che significa "aliante". Altri significati includono:

 Un Aliante (Gioco della vita) – tipo di navicella negli automi cellulari, precisamente nel Gioco della Vita di Conway
 Glider – rappresentazione stilizzata di un aliante di Conway, universalmente considerata un simbolo della cultura hacker
 Glider – EP del 1990, della rock band irlandese My Bloody Valentine
 Glider – tipologia di Autonomous Underwater Vehicle (AUV).
Glider – Bus Rapid Transit a Belfast